Cañar, provincie van Ecuador
Cáñar, gemeente in Spanje